Joseph "Joe" Hammer est un batteur américain, né à San Antonio dans le Texas (États-Unis) en 1954. 

Il vit en France depuis 1975 et a, entre autres, joué avec Daniel Balavoine, Jean-Michel Jarre, Michel Sardou, Richard Gotainer, et Jean-Jacques Goldman. Il a également participé à de nombreux projets avec Peter Gabriel, Hugues Aufray, Françoise Hardy, Michel Jonasz, Nino Ferrer, Michel Berger, Eddy Mitchell, Alain Chamfort…

Compositeur et arrangeur, il participe à de nombreuses master class de batterie. 
 
Il est actuellement en Australie pour de nouvelles aventures.

Discographie

Comme batteur 

 Y'faut qu'ça swing - Gilbert Montagné (1976)
 Magic Fly - Space (1977)
 Deliverance - Space (1977)
 Roman-photos - Alain Bashung (1977)
 Transatlantic - Hugues Aufray (1977)
 Just Blue – Space (1978)
 Le Beau Bizarre – Christophe (1978)
 Pour un bébé robot... Mama Bea Tekielski (1978)
 Expressions - Saint-Preux (1978)
 Roulette Russe - Alain Bashung (1979)
 Seule – Barbara (1981)
 Une vie comme ça – Yves Simon (1981)
 Vendeurs de larmes – Daniel Balavoine (1982)
 Quelque part un aigle – Johnny Hallyday (1982)
 La Peur – Johnny Hallyday (1982)
 On avance – Alain Souchon (1983)
 USSR/USA  – Yves Simon  (1983)
 Loin des yeux de l'Occident – Daniel Balavoine (1983)
 Balavoine au Palais des sports  – Daniel Balavoine (1984)
 Jeanne Mas – Jeanne Mas (1985)
 Sauver l'amour – Daniel Balavoine (1985)
 Photos de voyage - Francis Cabrel (1985)
 Rendez-vous - Jean-Michel Jarre (1986)
 Entre gris clair et gris foncé – Jean-Jacques Goldman (1987)
 Le Tour de France 88 – France Gall (1988)
 Révolutions - Jean-Michel Jarre (1988)
 Bizar - Louis Chedid (1988)
 Le Privilège - Michel Sardou (1990)
 Zap-Zap - Louis Chedid (1990)
 Bercy 91 - Michel Sardou (1991)
 Ces mots sont pour toi - Louis Chedid (1992)
 Wandering Spirit - Mick Jagger (1993)
 

Batteur américain
Naissance en 1954